Влади́мир Ильи́ч Кра́вченко (1920—2011) — советский офицер-танкист в Великой Отечественной войне, Герой Советского Союза (1945). Полковник (1969).

Биография 
Родился 5 марта 1920 года в селе Новониколаевка (ныне — Новгородковский район Кировоградской области Украины). После окончания средней и педагогической школ работал учителем в Херсонской области Украинской ССР.

Великая Отечественная война 
В июле 1941 года добровольно пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию и направлен на фронт Великой Отечественной войны. В первых же боях был ранен и контужен. Участвовал в обороне Одессы, битве за Кавказ, освобождении Краснодарского края. Некоторое время был комиссаром отдельной штрафной роты 18-й армии под Новороссийском.

В 1944 году Кравченко окончил Пушкинское танковое училище. К январю 1945 года гвардии лейтенант Владимир Кравченко командовал танковым взводом 47-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время Висло-Одерской операции.

Взвод Кравченко успешно вёл боевые действия во время штурма Жирардува и Сохачева. 17 января 1945 года Кравченко во главе группы из трёх танков и самоходной артиллерийской установки штурмом взял вражеский аэродром, уничтожив все самолёты на нём, и успешно удержал его до подхода основных сил, отразив большое количество контратак противника. 22 января в бою за Бромберг группа Кравченко первой вышла к железнодорожной станции и захватила 4 эшелона с важными грузами. Попав в окружение и не сумев прорваться к своим, Кравченко организовал круговую оборону, продержавшись до подхода основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» гвардии лейтенант Владимир Кравченко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5764.

После войны 
После окончания войны Кравченко продолжил службу в Советской Армии. В 1954 году он окончил Военную академию имени Фрунзе. В 1970 году полковник Н. И. Кравченко уволен в запас.

Проживал в городе Дубна. С 1971 года работал начальником жилищно-коммунального управления в Объединённом институте ядерных исследований, преподавателем начальной военном подготовки в городской школе № 4, директором станции техобслуживания автомобилей, начальником Дома рыболовов. Один из организаторов военно-патриотического воспитания молодёжи. В 1993 году вышел на пенсию.

Умер 13 мая 2011 года. Похоронен на Большеволжском кладбище в Дубне.

Награды 
 Герой Советского Союза (27.02.1945)
 Орден Ленина (27.02.1945)
 Орден Красного Знамени (21.05.1945)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (30.12.1956)
 Медаль «За боевые заслуги» (19.11.1951)
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За оборону Одессы»
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Другие медали

Память 
 Почётный гражданин Дубны.
 Его именем названа средняя школа № 4 в городе Дубна (2014).
 На здании школы установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 
 Воробьёв В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза. Справочник — СПб., 2010.
 Герои твои, Херсонщина. — Симферополь, 1980.
 Нам дороги эти позабыть нельзя: Сборник воспоминаний дубненцев о Великой Отечественной войне. — Часть I /Сост. и ред. Н. Н. Прислонов. — Тверь: Издательство Волга,2015. — 496 с. ISBN 978-5-904518-58-5. — С.11-19.

Ссылки 
 

Танкисты СССР
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Почётные граждане Дубны
Похороненные на Большеволжском кладбище